Нина Виссарионовна Хелая (1920 год, с. Пиленково — ?) — звеньевая колхоза имени Сталина Гагрского района Абхазской АССР, Грузинская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась в 1920 году в крестьянской семье в селе Пиленково. После школы трудилась рядовой колхозницей, звеньевой табаководческого звена в колхозе имени Сталина Гагрского района.

В 1947 году звено Нины Хелаи вырастило в среднем по 27,01 центнера листьев табака сорта «Самсун № 27» на участке площадью 2,75 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 года «за получение высоких урожаев кукурузы и табака в 1947 году» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же указом званием Героя Социалистического Труда были награждены председатель колхоза Самуил Антонович Рухая, табаковод Прокофий Николаевич Сванидзе и кукурузовод Маргарита Юлиусовна Камма.

В следующие годы показывала высокие трудовые результаты, за что дважды награждалась Орденом Ленина.

После выхода на пенсию проживала в селе Гантиади Гагрского района.

Дата смерти не установлена.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — трижды (1948; 03.05.1949; 03.07.1950).

Ссылки 
 

Герои Социалистического Труда Абхазии
Герои Социалистического Труда колхоза имени Сталина Гагрского района